Freixenet puede hacer referencia a:
 Freixenet, empresa de producción de cava.
 Freixanet o Freixenet, antiguo municipio y entidad de población del municipio de Camprodón (España).
 Freixenet de Segarra, localidad del municipio de Sant Guim de Freixenet, en la provincia de Lérida (España).